Днепровка () — упразднённая в 2005 году деревня в Буздякском районе Республики Башкортостан России.
Входил в состав Уртакульского сельсовета.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 207 человек; преимущественно украинцы.

География 
Находится возле села Уртакуль.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):

 районного центра (Буздяк): 10 км,
 центра Буздякского сельсовета (Табанлыкуль):10 км,
 ближайшей ж/д станции (Буздяк): 10 км.

История 
На 1969 год деревня входила в Буздякский сельсовет.

Упразднена Законом № 211-з от 20 июля 2005 года «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров».

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Буздякского района